Barone Jermyn – titolo di nobiltà britannico
Jermyn – comune della Pennsylvania
Jermyn – comunità del Texas